Kleines Theater ist eine Bezeichnung für

Deutschland
 Kleines Theater (Südwestkorso), Theater in Berlin-Friedenau 
 Kleines Theater Unter den Linden, ehemaliges Theater in Berlin
 Kleines Theater Berlin-Mitte, Theater in Berlin-Mitte
 Das Kleine Theater Essen
 Kleines Theater im Zoo in Frankfurt am Main, siehe Fritz Rémond Theater
 Kleines Theater (Bad Godesberg)
 Kleines theater – Kammerspiele Landshut 

Österreich

 Kleines Theater (Salzburg)
 Kleines Theater in der Praterstraße in Wien

Siehe auch:
 Maly-Theater in Moskau